Schambyl (kasachisch; russisch: Dschambul) bezeichnet

 Schambyl (Gebiet), Verwaltungseinheit (Gebiet, kasachisch: oblysy) in Kasachstan
 Audany Schambyl (Almaty), Bezirk im Gebiet Almaty, Kasachstan
 Audany Schambyl (Nordkasachstan), Bezirk in Nordkasachstan, Kasachstan
 Audany Schambyl (Schambyl), Bezirk im Gebiet Schambyl, Kasachstan
 Schambyl (Siedlung), Siedlung im Gebiet Qaraghandy, Kasachstan
 früherer Name der Stadt Taras in Kasachstan